Фаха́н Мирза́ (, род. 16 февраля 1975 года) — шведский бывший профессиональный игрок в снукер, эмигрировавший из Пакистана.

Карьера 

Лучшим достижением пакистано-шведского игрока являются его медали на Азиатских Играх-2006, а также 11-й раунд квалификации ЧМ-2001. В 2004 году Фахан женился на шведской девушке и переехал в Швецию. С тех пор он выступает именно за эту скандинавскую страну.

Достижения в карьере 

 Чемпионат мира 11-й раунд квалификации — 2001
 Призёр Азиатских Игр — 2006
 Чемпион Швеции — 2005
 Финалист чемпионата Швеции — 2004
 Финалист чемпионата Пакистана — 2000
 World Snooker Asia Play Off финалист — 2000
 Финалист чемпионата Азии среди юниоров — 1993, 1994

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте IBSF 

Снукеристы Швеции